Dorothy est la version anglophone du prénom féminin Dorothée.

Cinéma et télévision
 Dorothy est un film américain réalisé par Van Dyke Brooke en 1915.
 Dorothy est un film italien réalisé par Armando Brunero en 1916.
 Dorothy est une série télévisée américaine créée en 1979.
 Dorothy est un film australien réalisé par Jasmine Marie Adams en 2007.
 Dorothy (Dorothy Mills) est un film franco-irlandais réalisé par Agnès Merlet en 2008.

Personnalités

 Dorothy Alison (1925-1992) est une actrice britannique.
 Dorothy Allison (1949-) est une écrivain américaine.
 Dorothy Andrus est une joueuse de tennis américaine.
 Dorothy Bundy (1916-) est une joueuse de tennis américaine.
 Dorothy Bussy (1866–1960) est une romancière et traductrice britannique.
 Dorothy Coburn (1904-1978) est une actrice américaine.
 Dorothy Comingore (1913-1971) est une actrice américaine.
 Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910-1994) est une chimiste britannique.
 Dorothy Dalton (1893-1972) est une actrice américaine.
 Dorothy Dandridge (1922-1965) est une actrice américaine.
 Dorothy Day (1897-1980) est une journaliste et une militante catholique américaine.
 Dorothy Fields (1905-1974) est une librettiste et parolière américaine.
 Dorothy Gale est un personnage de fiction de l'univers imaginaire d'Oz.
 Dorothy Annie Elizabeth Garrod (1892-1968) est une archéologue et préhistorienne britannique.
 Dorothy Gibson (1889-1946) est une actrice américaine.
 Dorothy Gish (1898-1968) est une actrice américaine.
 
 Dorothy Hamill (1956-) est une patineuse artistique américaine.
 Dorothy Hansine Andersen (1901-1963) est une pédiatre américaine.
 Dorothy Joan Harris (1931-) est une écrivain canadienne.
 Dorothy Head (1925-) est une joueuse de tennis américaine.
 Dorothy Todd Hénaut (1935-) est une productrice, réalisatrice et scénariste canadienne.
 Dorothy Hill (1909-1998) est une géologue, zoologiste et paléontologue australienne.
 Dorothy B. Hughes (1904-1993) est une écrivain et journaliste américaine.
 Dorothy Jordan (1761-1816) est une actrice irlandaise.
 Dorothy Jordan (1906-1988) est une Dorothy Jordan (actrice américaine).
 Dorothy Lamour (1914-1996) est une actrice et chanteuse américaine.
 Dorothy Demetracopolou Lee (1905-1975) est une ethnologue américaine.
 Dorothy Loudon (1933-2003) est une actrice américaine.
 Dorothy Lucey (1958-) est une actrice américaine.
 Dorothy Lyman (1947-) est une actrice et réalisatrice américaine.
 Dorothy Mackaill (1903-1990) est une actrice britannique.
 Dorothy Malone (1925-) est une actrice américaine.
 Dorothy McGuire (1916-2001) est une actrice américaine.
 Dorothy Parker (1893-1967) est une poétesse et actrice américaine.
 Dorothy Phillips (1889-1980) est une actrice américaine.
 Dorothy Richardson (1873-1957) est une écrivain britannique.
 Dorothy Round (1908-1982) est une joueuse de tennis britannique.
 Dorothy L. Sayers (1893-1957) est une femme de lettres et romancière britannique.
 Dorothy Shakespear (1886-1973) est une artiste britannique.
 Dorothy Shepherd Barron (1897-1953) est une joueuse de tennis britannique.
 Dorothy Stang (1931-2005) est une religieuse brésilienne.
 Dorothy Stevenson est une joueuse de tennis australienne.
 Dorothy Stratten (1960-1980) est une actrice et modèle canadienne.
 Dorothy Thompson (1893-1961) est une journaliste américaine.
 Dorothy West (1907-1998) est une écrivain afro-américaine.
 Dorothy Weston est une joueuse de tennis australienne.
 Dorothy Workman est une joueuse de tennis australienne.

Personnage fictif
 Dorothy est un personnage du manga Märchen Awakens Romance.

Lieux

Canada 
 Dorothy est un hameau situé dans la province canadienne d'Alberta.

États-Unis 
 Le lac Dorothy est un lac de Californie.
 Dorothy, une communauté dans l'état du New Jersey.

Astronomie 
 Dorothy, un cratère d'impact de Vénus.
 Dorothy, un bassin d'impact de Charon.

Musique 
 Dorothy est un groupe de rock américain fondé en 2013.

Homonymie de titre